Steigert ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Steigert (* 1955), deutscher Fotograf
 Jan Steigert (* 1968), deutscher Bühnen- und Kostümbildner